Эберт () — немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Эберт, Антон (1845—1896) — австрийский художник.
 Эберт, Адольф (1820—1890) — немецкий писатель и филолог; профессор в Марбурге и Лейпциге.
 Эберт, Алекс (род. 1978) — американский певец, композитор, автор песен, фронтмен нескольких групп.

В 
 Эберт, Вильгельм (1904—1995) — унтерштурмфюрер СС, служащий гестапо, сотрудник зондеркоманды 4b.

И, Й 
 
 Эберт, Йеной (род. 1946) — венгерский фигурист-одиночник.

К

Л 
 Эберт, Людвиг (1834—1908) — немецкий виолончелист.

М 
 Эберт, Макс (1879—1929) — немецкий историк первобытного общества, известный по своим исследованиям о Прибалтике и Юге России.
 Эберт, Манфред (1935—2003) — немецкий футболист, выступавший за сборную Саара.

П, Р, У 
 Эберт, Патрик (род. 1987) — немецкий футболист, полузащитник.
 Эберт, Роджер (1942—2013) — американский кинокритик и телеведущий.
 Эберт, Уте (Катя Кассин; род. 1979) — немецкая порноактриса.

Ф

Х 
 Эберт, Хенриетта (род. 1954) — немецкая гребчиха.